Шолуа́-Менийо́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Туль-Сюд.

География 
Шолуа-Менийо расположен в 60 км к юго-западу от Меца и в 27 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Панье-деррьер-Барин и Экрув на северо-востоке, Туль и Доммартен-ле-Туль на востоке, Шодне-сюр-Мозель на юго-востоке, Домжермен на юге, Фуг и Ле-Сен-Реми на северо-западе.

История 
 На территории коммуны находятся следы галло-романского периода.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 709 человек.

Достопримечательности 
 Замок Шолуа XIX века, сооружён в неоклассическом стиле.
 Британское военное кладбище.
 Церковь Ноттр-Дам-де-Менийо, хоры и витражи XIII века.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель